Ву́лиця Мілюте́нка — вулиця в Деснянському районі міста Києва, житловий масив Лісовий. Простягається від вулиці Кіото до вулиці Космонавта Волкова.

Прилучаються вулиці Миколи Матеюка, Шолом-Алейхема, [Площа Конотопської битви(Київ)|Площа Конотопської битви ]], [[Вулиця Ореста Левицького (Київ)|вулиця Ореста Левицького] та Лісовий проспект.

Історія 
Вулиця виникла в середині 1960-х років під назвою Нова. Сучасна назва на честь українського актора, народного артиста СРСР Дмитра Мілютенка — з 1966 року.

Будівлі

Нежитлові 
 4 — Корпус Е і їдальня Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ);
 5 — Середня школа № 189;
 5Б — Економіко-правовий ліцей;
 6 — Гуртожиток № 2 КНТЕУ;
 6А — Гуртожиток № 5 КНТЕУ;
 8 — Корпус Г КНТЕУ;
 10А — Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з фунціональними обмеженнями Деснянського району м. Києва;
 19 — Кінотеатр «Кіото»;
 34 — Храм святителя Ніколая (пам'яті жертв ІІ Світової війни)

Житлові

Примітки

Джерела

Посилання 
 Список будинків: Мілютенка вулиця

Вулиці Деснянського району Києва
Вулиці Києва, названі на честь людей